Ramnagar może dotyczyć:
 Ramnagar – miasto w północnych Indiach w stanie Bihar, w pobliżu granicy z Nepalem
 Ramnagar – miasto w północno-wschodnich Indiach w stanie Bengal Zachodni
 Ramnagar – miasto w północnych Indiach w stanie Dżammu i Kaszmir
 Ramnagar – miasto w północnych Indiach w stanie Uttarakhand
 Ramnagar – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Barabanki)
 Ramnagar – miasto w północnych Indiach w południowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Waranasi)
 Ramnagar – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Kapilvastu
 Ramnagar – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Mahottari
 Ramnagar – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Nawalparasi
 Ramnagar – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Saptari

Zobacz też 
 Chhotaki Ramnagar – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Rupandehi
 Ramnagar Bahaur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Dźanakpur w dystrykcie Sarlahi
 Ramnagar Bhutaha – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Kośi w dystrykcie Sunsari
 Ramnagar Mirchaiya – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha